Фрайбург () — один из четырёх административных округов () земли Баден-Вюртемберга в Германии. 

Занимает юго-западную часть Баден-Вюртемберга.

Центр находится в городе Фрайбург-им-Брайсгау.

Образован 31 декабря 1972 года и состоит из одного городского района и 9 земельных районов.

География 
Административный округ Фрайбург расположен на юго-западе Баден-Вюртемберга и до 31 декабря 1972 года назывался Южным Баден-Вюртембергом. На юге он граничит со Швейцарией, на западе — с французским Эльзасом, на севере — с административным округом Карлсруэ, а на востоке — с административным округом Тюбинген.

История 
Административный округ Фрайбург существует с 1952 года, т. е.  с момента образования в Германии юго-западной земли Баден-Вюртемберг. Его орган власти — правительственный президиум, отвечал с этой даты за область бывшей федеральной земли Баден (административный центр Фрайбург-им-Брайсгау), которая была образована после Второй мировой войны из французской оккупационной зоны. Поэтому административный округ назывался сначала как Южный Баден-Вюртемберг.

Во время проведения реформы административного деления, которая вступала в силу с 1 января 1973 года, из состава округа были выведены Раштатт и Баден-Баден (в административный округ Карлсруэ), а также Иберлинген и Мескирх (в административный округ Тюбинген). В то же время к компетенции правительственного президиума Фрайбурга были отнесены районы Ротвайль и Тутлинген. Так как орган власти стал отвечать также и за некогда вюртембергские области, административный округ Южный Баден-Вюртемберг был переименован в административный округ Фрайбург.

Состав 
В состав административного округа входят три региона, включающие в себя девять районов и один городской район:
регион 
 район Констанц () (KN)
 район Лёррах () (LÖ)
 район Вальдсхут () (WT)
регион 
 район Брайсгау-Верхний Шварцвальд () (FR)
 район Эммендинген () (EM)
 район Ортенау () (OG)
 городской район Фрайбург-им-Брайсгау () (FR)
регион 
 район Ротвайль () (RW)
 район Шварцвальд-Бар () (VS)
 район Тутлинген () (TUT)

Административный округ состоит из 301 города и общины, среди которых можно выделить 19 крупных районных центров:
 Ахерн ()
 Донауэшинген ()
 Эммендинген ()
 Кель ()
 Констанц ()
 Лар ()
 Лёррах ()
 Оберкирх ()
 Оффенбург ()
 Радольфцелль ()
 Райнфельден ()
 Ротвайль ()
 Шрамберг ()
 Зинген ()
 Тутлинген ()
 Филлинген-Швеннинген ()
 Вальдкирх ()
 Вальдсхут-Тинген ()
 Вайль-ам-Райн ()

Примечания

Ссылки 
 

Административное деление Баден-Вюртемберга
Фрайбург